Dondelinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dondelinger (1934–1993), Luxemburger Jurist und Bankier
 Jean Dondelinger (1930–2004), Luxemburger Politiker und Diplomat

 Michel Dondelinger (1828–1904), Luxemburger Ingenieur
 Patrick Dondelinger (* 1966), Luxemburger Theologe und Denkmalpfleger
 Victor Dondelinger (1854–1939), Sohn von Michel Dondelinger, Ingenieur
 Willy Dondelinger (1928–2001), Luxemburger Politiker

Dondelinger ist außerdem der Firmenname von:
 Faïencerie Dondelinger in Echternach